Pfarrkirche Grafendorf bezeichnet:

 Pfarrkirche Grafendorf bei Hartberg, Steiermark
 Pfarrkirche Grafendorf in Gaimberg, Tirol